Роджерс, Майк (род. 1985) — американский легкоатлет.
 Роджерс, Майкл (род. 1979) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Роджерс, Майкл (род. 1959) — американский военный деятель, глава Агентства национальной безопасности, вице-адмирал.
 Роджерс, Майкл (род. 1964) — американский актёр.